Ошет () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Ошет, Асбьерн (1935—2009) — норвежский историк литературы.
 Ошет, Ивар (1889—1972) — норвежский политик.
 Ошет, Эйстен (1968—1993) — норвежский музыкант.